Galeras (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Sucre
 Galeras (vulkaan), een vulkaan gelegen in het zuiden van Colombia